Contea di Walworth o Walworth County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Walworth (Dakota del Sud)
 Contea di Walworth (Wisconsin)